Der er flere personer med navnet Hans Krebs:

 Hans Adolf Krebs (1900-1981) biokemiker, nobelpristager
 Hans Krebs (general) (1898-1945)
 Hans Krebs (politiker) (1888-1947)